Trebnitz kan syfta på:

 Trebnitz – tyska namnet på en stad i Nedre Schlesiens vojvodskap i sydvästra Polen, se Trzebnica
 Trebnitz, Teuchern – tidigare kommun i Teuchern i Sachsen-Anhalt i Tyskland
 Trebnitz, Könnern – ortsdel i Könnern i Sachsen-Anhalt i Tyskland
 Trebnitz, Müncheberg – ort, tidigare kommun, Müncheberg, Brandenburg, Tyskland
 Slottet Trebnitz – ett slott i Sedlčany i Tjeckien